Alessandro Del Piero (Conegliano, 9. studenog 1974.) bivši je talijanski nogometaš.

Del Piera mnogi smatraju najboljim igračem svoje generacije. Pelé ga je izabrao među 125 najboljih nogometaša svih vremena, a UEFA ga je uvrstila na popis najboljih europskih nogometaša u proteklih 50 godina. 

Del Piero je praktički cijelu nogometnu karijeru proveo u Juventusu, u kojem drži rekord u najvećem broju nastupa, te je najbolji strijelac kluba svih vremena. S Juventusom je pet puta osvajao Seriju A, četiri puta talijanski superkup, te jedanput talijanski kup i Ligu prvaka. Del Piero također nastupa i za talijansku nogometnu reprezentaciju s kojom je osvojio svjetsko prvenstvo 2006. Oproštajnu utakmicu odigrao je 13. svibnja 2012. godine protiv Atalante te je pritom zabio oproštajni pogodak.

Statistika

Trofeji

Juventus
Serie A: 1994./95., 1996./97., 1997./98., 2001./02., 2002./03., 2004./2005. 2005./2006., 2011./12.
Coppa Italia: 1994./95.
Supercoppa Italiana: 1995., 1997., 2002., 2003. 
Serie B: 2006./07.
UEFA Liga prvaka: 1995./96.
UEFA Superkup: 1996.
Interkontinentalni kup: 1996.
Intertoto kup: 1999.

Reprezentacija
UEFA europsko prvenstvo do 21: 1994., 1996.
Svjetsko prvenstvo u nogometu: 2006.

Osobne nagrade

Talijanski nogometaš godine: 1998.
Najbolji strijalac Lige prvaka: 1997., 1998.
FIFA 100
Najbolji strijelac Coppa Italie: 2006.
Zlatna kopačka: 2007.
Najbolji strijelac Serie B: 2007.
Najbolji strijelac Serie A: 2008.
Najbolji napadač Lige prvaka

Ordeni
 Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana: 2000. 
 Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana: 2006.

Izvori

Vanjske poveznice

Službena stranica

Talijanski nogometaši
Nogometaši Juventusa F.C.